Restless Heart ("cuore inquieto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 Restless Heart – romanzo di Denise Robins del 1980

Musica 
 Restless Heart Syndrome-traccia dell'album 21st Century Breakdown dei Green Day del 2009
 Restless Heart – gruppo musicale country statunitense
 Restless Heart – album dei Restless Heart del 1985
 Restless Heart – singolo di John Waite del 1985, dall'album No Brakes
 Restless Heart – traccia dell'album Masque di Kuni del 1986
 Restless Heart – album dei Whitesnake del 1997
 Restless Heart – traccia dell'album Fallingwater di Lisa Miskovsky del 2003